Die Eerste Divisie 1982/83 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1982 und endete am 14. Mai 1983.

Modus 
16 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 30 Saisonspiele. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–7, 8–14, 15–21 und 22–28. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 12 und 14 bis 17 der letzten Saison. Der SC Amersfoort hatte nach 15 Spielen zurückgezogen. Auch nicht mehr dabei war der zuvor aufgelöste FC Amsterdam. Dazugekommen waren die Absteiger FC Den Haag, BV De Graafschap und MVV Maastricht aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den dritten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 19. Mai und 4. Juni 1983 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1982/83